Orgeval kan syfta på:
 Orgeval, Aisne
 Orgeval, Yvelines